

Biografia
Conosciuto anche come Renato Cesana, era il nipote di Luigi Cesana, fondatore e direttore di uno dei maggiori quotidiani di Roma, Il Messaggero, nonché bisnipote di Giuseppe Augusto Cesana, giornalista e patriota che nel 1848 combatté nelle Cinque Giornate di Milano. Emigrò negli Stati Uniti d'America nel 1929, come adattatore dei dialoghi delle pellicole della Metro-Goldwyn-Mayer per il pubblico italiano. Con l'avvento del doppiaggio, dopo un tentativo fallito di sfondare come attore a Hollywood diventò lo speaker di una radio di San Francisco, poi passò dietro la macchina da presa per dirigere corti pubblicitari reclamizzanti una marca di vino italiana, per poi diventare agente pubblicitario in proprio. 

Rientrato in Italia, collaborò con Roberto Rossellini per il film Stromboli, terra di Dio e quindi rientrò negli Stati Uniti dove diventò una celebrità radiofonica e del piccolo schermo, non dimenticando il cinema. In un'epoca in cui gli inserzionisti e le agenzie pubblicitarie giocavano un ruolo preminente nella creazione e nella sponsorizzazione dei programmi, creò il suo programma radiofonico più celebre, The Continental, che produsse, diresse, scrisse e recitò in una radio di Los Angeles a partire dal 1951, al quale seguì The Lonesome Gal storico programma della notte in cui per la prima volta chi parlava al microfono per passare i dischi, con voce rassicurante per un pubblico formato da uomini, era una donna. Dopo una breve e infruttuosa programmazione, la stazione radio dovette chiudere e convinse i dirigenti della CBS a trasmettere nel 1952 una versione televisiva di The Continental, a partire dal 1952; stavolta ebbe successo e gli fruttò un contratto discografico con la Capitol Records nel quale lo stesso attore recitava le liriche di canzoni romantiche sul sottofondo di un accompagnamento musicale. 

Grande amico di Vittorio De Sica, ricomparve spesso anche in Italia, in film come Anna di Brooklyn (1958) e Il moralista (1959). Tra le canzoni da lui composte, citiamo "Buy a Bond for a Soldier for Christmas", "Roses and Champagne", "Don't be afraid, my darling" e "Halfway to the Stars". Altri programmi radiofonici e televisivi da lui creati furono "Art Linkletter's Party", "Stop that Villain", "Radio Hall of Fame" e "Time of the Cuckoo". Negli anni '60 apparve come "guest star" in molte serie televisive di successo, tra le quali citiamo Missione impossibile (1966) accanto a Barbara Bain, Vita da strega (1967) accanto a Elizabeth Montgomery e Dick York, quindi Ironside (1967) accanto a Raymond Burr. Si spense a causa di un cancro a Hollywood nel 1970 all'età di 63 anni. Il fratello è il famoso compositore Otto Cesana.

Filmografia

Cinema 
Stromboli (Terra di Dio), regia di Roberto Rossellini (1950)
L'amante (A Lady without Passport), regia di Joseph H. Lewis (1950)
La maja desnuda, regia di Henry Koster e Mario Russo (1958)
Le bellissime gambe di Sabrina, regia di Camillo Mastrocinque (1958)
Anna di Brooklyn, regia di Carlo Lastricati e Vittorio De Sica (1958)
Il moralista, regia di Giorgio Bianchi (1959)
Annibale, regia di Carlo Ludovico Bragaglia ed Edgar G. Ulmer (1959)
Saffo, venere di Lesbo, regia di Pietro Francisci (1960)
L'arte di amare (The Art of Love), regia di Norman Jewison (1965)
3 sul divano (Three on a Couch), regia di Jerry Lewis (1966)

Televisione 
Indirizzo permanente (77 Sunset Strip) – serie TV, episodio 4x33 (1962)
I giorni di Bryan (Run for Your Life) – serie TV, episodi 1x11-3x14 (1965-1967)

Doppiatori 
 Emilio Cigoli in Stromboli (Terra di Dio)
 Gualtiero De Angelis in La maja desnuda
 Mario Pisu in Il moralista
 Bruno Persa in Annibale

Collegamenti esterni